Pseudogonalos  — род наездников из семейства Trigonalidae.

Описание 
Наездники средних размеров (5,5—13,9 мм). Тело вытянутое (узкое), чёрное и блестящее. Усики очень длинные с множеством сегментов (23-26). Правая мандибула 4-зубая, левая 3-зубая. Вертлуги 2-члениковые, крылья с 3 радиомедиальными ячейками. Брюшко яйцевидно-эллиптическое. Паразитируют на личинках различных насекомых (пилильщиков и гусениц бабочек). Ранние сообщения о паразитировании на личинках социальных ос  (Dours, 1873; Sharp, 1895; Clausen, 1940; Popov, 1945) позднее не были подтверждены.

Систематика 
2 вида. Род  относится к подсемейству  (Trigonalyinae). В 1983 году Ульке (Oehlke, 1983) признал название  валидным и отличным от таксона , сведя род  в младшие синонимы к . Однако, вскоре (Scaramozzino & Pagliano, 1989) было доказано, что  всего лишь ошибочное написание для таксона . Автор первоописания (итальянский энтомолог Максимилиан Спинола (Maximilian Spinola, 1840) не дал описание второго родового таксона и уже через год сам признал свою ошибку (Spinola, 1841). Поэтому, в последней ревизии семейства имя  признано неправильным последующим прочтением ("incorrect subsequent spelling") и, согласно статье 33 (часть с) Международного кодекса зоологической номенклатуры (1985), отвергнуто в пользу применяемого сейчас валидного названия . 

 Подсемейство  (Trigonalyinae)
 Род 
   — Европа, Азия
 (=Trigonalis hahnii Spinola, 1840)
  — Индия

Примечания

Литература 
 
 

Тригоналиды
Роды перепончатокрылых